Кубок СССР по волейболу разыгрывался с 1950 до 1991 годы, кроме 1954—1971, 1975 и 1979 годов. Являлся одним из самых массовых волейбольных соревнований в СССР.

История 
В 1950—1952 годах розыгрыш Кубка СССР проводился по олимпийской системе в одном городе, впоследствии матчи предварительного этапа турнира проходили в различных городах СССР. В 1953 году в полуфинале и финале Кубка СССР участвовали 4 команды, матчи игрались по системе с выбыванием. С 1972 года на всех этапах розыгрыша Кубка стала применяться круговая система.

В 1951 и 1952 годах в розыгрыше Кубка СССР участвовали клубные команды Москвы и Ленинграда и сборные союзных республик. В остальные годы в соревновании выступали только клубные команды.

В первых розыгрышах Кубка, состоявшихся в начале 1950-х годов, побеждали сильнейшие советские команды — московское «Динамо» и ЦДКА. Начиная с 1972 года, когда после длительного перерыва соревнования на Кубок СССР были возобновлены, его обладателями становились 10 разных клубов. Победа гомельского «Промстроя» является единственным случаем в истории, когда Кубок СССР достался команде не из высшей, а из первой лиги чемпионата страны.

Призёры

Обладатели Кубка 
 ЦСКА — 5
 «Динамо» (Москва) — 3
 «Локомотив» (Киев) — 3
 МВТУ — 2
 «Автомобилист» — 2
 «Искра» — 2
 СКА (Ростов-на-Дону) — 1
 ЧГС — 1
 «Промстрой» — 1
 «Мотор» — 1
 СКА (Алма-Ата) — 1

См. также 
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин
 Кубок СССР по волейболу среди женщин

Литература 
 
 

Кубок СССР по волейболу